

Architettura 
 Teatro Malibran – teatro veneziano, in passato chiamato teatro San Giovanni Grisostomo

Astronomia 
 Malibran Patera – struttura geologica della superficie di Venere

Cinema 
 Maria Malibran – film del 1943 di Guido Brignone

Persone 
 Felipe del Ángel Malibrán – ex calciatore messicano, centrocampista
 Jean-Baptiste Antoine Marie Malibran – politico francese
 Maria Malibran – soprano, contralto e pittrice francese, spagnola per nascita